Ehringen ist der Name folgender Ortschaften:

 Ehringen (Volkmarsen), Ortsteil der Stadt Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ehringen (Wallerstein), Ortsteil des Marktes Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern